

Примечания 

Испания
Списки:География Испании